Reseda omdirigerar hit. För orten i Kalifornien se Reseda, Kalifornien

Resedor (Reseda) är ett släkte inom familjen resedaväxter som beskrevs år 1753 av Carl von Linné. Resedor ingår i familjen resedaväxter. Enligt Catalogue of Life omfattar släktet Reseda 68 arter Resedaväxterna är vanliga i medelhavstrakterna. I Sverige växer endast tre inhemska arter: Färgreseda  (Reseda luteola), Gulreseda  (Reseda lutea) och Vitreseda  (Reseda alba).

Namnets ursprung 
Namnet Reseda kommer av latinets resedare ('lindra', 'stilla'), eftersom den använts inom läkekonsten sedan antiken och namnet användes om en läkeväxt redan av Plinius. Resedan (Luktreseda)är också omnämnd av Dan Andersson i dikten Till min syster:

Kladistisk indelning 
Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 
Reseda, Naturhistoriska riksmuseet

Resedaväxter
Sånger om växter